Ливо () — коммуна в Италии, располагается в провинции Тренто области Трентино-Альто-Адидже.

Население составляет 883 человека (2008 г.), плотность населения составляет 55 чел./км². Занимает площадь 15 км². Почтовый индекс — 38020. Телефонный код — 0463.

Демография 
Динамика населения:

Администрация коммуны 
 Официальный сайт: https://web.archive.org/web/20100126071801/http://www.comunelivo.it/

Ссылки 
 Официальный сайт населённого пункта 
 Национальный институт статистики 
 http://www.istat.it/english/